1980 Голяма награда на Монако е 27-ото за Голямата награда на Монако и шести кръг от сезон 1980 във Формула 1, провежда се на 18 май 1980 година по улиците на Монте Карло, Монако.

Репортаж 
Състезанието е спечелено от Карлос Ройтеман за Уилямс. Макар Дидие Пирони поведе колоната в повечето обиколки той отпадна поради инцидент с бариерите. Това състезание ще се запомни с инцидента на първия завой още в старта където Дерек Дейли се удари с Алфа Ромео-то на Бруно Джакомели което изпрати Тирел-ът на Дейли във въздуха и приземявайки до съотборника си Жан-Пиер Жарие и Макларън-а на Ален Прост. И четиримата отпаднаха от състезанието.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Монако